Borhidia är ett släkte av kvalster. Borhidia ingår i familjen Quadroppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Borhidia